Кам'яне місто (Занзібар)
 Кам'яне місто (Нанкін)